Un prion est une protéine responsable de maladies infectieuses.
 Un prion est un oiseau de mer, de la famille des Procellariidés.